Maximilian Ugrai – cestista tedesco
 Panna Ugrai – nuotatrice ungherese
 Roland Ugrai – calciatore ungherese, attaccante